Лас Пирамидес има више значења:

 Лас Пирамидес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Пирамидес (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Пирамидес (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику